Wolfgang Thüne ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Thüne (Meteorologe) (* 1943), deutscher Meteorologe
 Wolfgang Thüne (Turner) (* 1949), deutscher Turner